Leistungsprinzip steht für:

 ein Verteilungsprinzip, siehe Verteilungsprinzip #Leistungsprinzip
 ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums in Deutschland, siehe fachliche Leistung